Pflugradt ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Pflugradt (1877–1940), deutscher Generalmajor
 Emil Pflugradt (?–1932), Generalmajor und Schriftsteller  
 Franz Pflugradt (1861–1946), deutscher Maler
 Gustav Pflugradt (1828–1908), deutscher Landschaftsmaler
 Helmut Pflugradt (* 1949), bremischer Politiker (CDU)
 Jeannine Pflugradt (* 1973), deutsche Industriekauffrau und Politikerin (SPD)
 Kurt Pflugradt (1887–1973), deutscher Generalleutnant